En , Dąbrowice peut faire référence à :

voïvodie de Couïavie-Poméranie
Dąbrowice, village du powiat de Bydgoszcz,
Dąbrowice, village du powiat de Nakło.

voïvodie de Grande-Pologne
Dąbrowice, village.

voïvodie de Łódź
Dąbrowice, village du powiat de Kutno,
Dąbrowice, gmina rurale du powiat de Kutno,
Dąbrowice, village dans la gmina de Maków,
Dąbrowice, village dans la gmina de Skierniewice .

voïvodie de Mazovie
Dąbrowice, village du powiat de Żuromin.

voïvodie d'Opole
Dąbrowice, village.